Miejscowości w USA:
 Unadilla – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Dooly
 Unadilla – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Otoe
 Unadilla – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
 Unadilla – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego
Gminy w USA:
 Unadilla (ang. Unadilla Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Unadilla (ang. Unadilla Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Otsego